Das Lausanne Billard Masters 2019 ist ein Dreiband Billardturnier, einer Disziplin im Karambolage-Billard. Es fand zum siebten Mal statt und wurde vom 15. bis zum 17. November 2019 im Casino de Montbenon in Lausanne, Schweiz ausgetragen.

Beschreibung

Allgemeines 
Es handelt sich um ein Einladungsturnier, das 2011 durch den Carambolage-Weltverband UMB genehmigt wurde. Eingeladen sind neun Weltklassespieler, ein Schweizer Spieler sowie ein französischer Nachwuchsspieler. Erstmals wurde mit der Damen Weltmeisterin Therese Klompenhouwer auch eine Frau zu diesem Turnier eingeladen. Der Türke Semih Saygıner und Cho Myung-woo aus Südkorea sind ebenfalls erstmals dabei. Ähnlich wie beim AGIPI Billard Masters gibt es kein festes Preisgeld, sondern Basisgelder, die durch diverse Boni erhöht werden können. Gespielt wurde bis 40 Points, in der Gruppenphase und in der Finalrunde ohne Nachstoß. Das Turnier wird beim Internet-TV-Sender Kozoom live übertragen.

Spieler 
2019 wurde mit 12 Teilnehmern in drei Vierer-Gruppen gespielt.

  Dick Jaspers
  Marco Zanetti
  Tayfun Taşdemir
  Semih Saygıner
  Eddy Merckx
  Cho Jae-ho
  Martin Horn
  Cho Myung-woo
  Daniel Sánchez
  Therese Klompenhouwer
  Maxime Panaia
  Michel Boulaz

Preisgeld 
Im Gegensatz zu den meisten anderen Carambolageturnieren wird hier die Gewinnsumme der einzelnen Spieler nach einem sogenannten Bonussystem ausgezahlt. Neben der festen Summe für die entsprechende Platzierung kann ein Spieler noch diverse Boni erhalten. Folgende Liste zeigt den aktuellen Bonusschlüssel:

Anmerkungen
 *1 Gilt nicht für Schweizer Teilnehmer

Gruppenphase 
Die zwei Gruppenersten sowie die beiden besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Freitag, 15. November 2019:
 Gruppe A, Spiel 1 & 2: 12:15 Uhr
 Gruppe B, Spiel 1 & 2: 14:15 Uhr
 Präsentation der Teilnehmer, 16.00 Uhr
 Gruppe C, Spiel 1 & 2: 17:00 Uhr
 Gruppe A, Spiel 3 & 4: 19:15 Uhr
 Gruppe B, Spiel 3 & 4: 21:15 Uhr
Samstag, 16. November 2019:
 Gruppe C, Spiel 3 & 4: 10:00 Uhr
 Gruppe A, Spiel 5 & 6: 12:15 Uhr
 Gruppe B, Spiel 5 & 6: 14:30 Uhr
 Gruppe C, Spiel 5 & 6: 16:45 Uhr
 Viertelfinale A, (1–8): 19:00 Uhr
 Viertelfinale B, (4–5): 19:00 Uhr
 Viertelfinale C, (3–6): 21:15 Uhr
 Viertelfinale D, (2–7): 21:15 Uhr
Sonntag, 17. November 2019:
 Halbfinale Sieger A – Sieger B, : 10:00 Uhr
 Halbfinale Sieger C – Sieger D, : 12:00 Uhr
 Finale , : 14:30 Uhr

Endrunde 

Quellen:

Abschlusstabelle und Preisgeldvergabe

Folgetermin 
 2021: 19. bis 21. November 2021 in Lausanne

Einzelnachweise 

2019
Lausanne Billard Masters 2019